Lista 282 gmin w departamencie Wandea we Francji.

Gminy we Francji